Un bahut est un récipient en inox utilisé dans les cuisines professionnelles.

Notes et références 

Ustensile de cuisine